Seize-Septembre ou XVI-Septembre ou 16-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Peinture 

Le seize septembre, titre d'un tableau de René Magritte, montrant une lune accrochée sur un arbre dans la nuit.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France :
 le 
 à Saint-Herblain en Loire-Atlantique : bombardements aériens sur l'agglomération nantaise .
 à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle.
 le  
 à Bergues dans le Nord : libération de la ville.
 à Bouhans-lès-Lure et Lure dans la Haute-Saône : libération de ces deux communes par la 3e DI US.
 À Buissoncourt en Meurthe-et-Moselle.
 le :
 à Tende dans les Alpes-Maritimes : rattachement de la  commune à la France.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page:

Graphies « Seize-Septembre » et « XVI-Septembre »

Graphie « 16-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Septiembre » ou « Dieciséis de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme